De Grand Prix-wegrace van Portugal 2004 was de elfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2004. De race werd verreden op 5 september 2004 op het Autódromo do Estoril nabij Estoril, Portugal.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2004
Portugal
Sport in Cascais